Desa Wangunjaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wangunjaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,72, long 107,46), Jawa Barat, 
 Desa Wangunjaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,78, long 107,11), Jawa Barat, 
 Desa Wangunjaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,79, long 106,85), Jawa Barat, 
 Desa Wangunjaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,60, long 106,58), Jawa Barat, 
 Desa Wangunjaya (administrativ by i Indonesien, lat -7,32, long 108,53), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar